La Coppa di Grecia 2014-2015 è stata la 73ª edizione del torneo. La competizione è iniziata il 20 agosto 2014 ed è terminata il 29 maggio 2015. L' ha vinto il trofeo per la ventisettesima volta, battendo in finale lo Xanthi.

Primo turno

Zona Sud 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28-30 agosto 2014 / 12-14 settembre 2014

Zona Nord 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 agosto-1º settembre 2014 / 12-14 settembre 2014

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C 

* 6 punti di penalizzazione

Gruppo D

Gruppo E

Gruppo F

Gruppo G

Gruppo H

Fase a eliminazione diretta

Tabellone

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Note 

Calcio nel 2014
Calcio nel 2015
Edizioni della Coppa di Grecia